Георгий Семёнович Сидоров (1918—1990) — Герой Советского Союза (медаль № 1092), офицер-артиллерист. Удостоен звания Героя Советского Союза за участие в битве на Курской дуге.

Биография 
Родился 6 мая 1918 года в деревне Юрьево ныне Сухиничского района Калужской области в крестьянской семье. Русский.

 1938 год — начало службы в Красной Армии.
 1941 — окончание курсов младших лейтенантов.
 1942 — перевод на фронт.
 6 июля 1943 — оборона позиции на Курской дуге, за которую получил звание Героя Советского Союза. Его батарея отразила шесть атак противника, после окружения батареи Георгий Семёнович Сидоров организовал круговую оборону, уничтожил два танка и много пехоты. В критический момент боя он по радио вызвал огонь на себя, уничтожил три танка и большое количество солдат неприятеля.
 1947 — окончание Высшей артиллерийской школы.
 1960 — увольнение в запас в звании подполковника.
 1975 — присвоение воинского звания «полковник».

После увольнения из рядов Вооруженных сил работал машинистом насосных установок на Калужском электромеханическом заводе.

Скончался 26 февраля 1990 года.

Награды 
 Герой Советского Союза (8 сентября 1943 года, медаль № 1092) — «За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм»;
 орден Ленина;
 три ордена Отечественной войны 1-й степени;
 два ордена Красной Звезды;
 медали.

Ссылки 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры батарей в Великой Отечественной войне